«Жетысу» () — казахстанский футбольный клуб из Талдыкоргана. Двукратный победитель Первой лиги.

История

Советский период 
Основан в 1981, с этого же года участвует в футбольных соревнованиях. В 1981—1984, 1986—1991 — участник 10 чемпионатов СССР (вторая лига — 10): в 336 матчах +117=57-162, мячи 463—557. Лучшее место — 2-е в 8-й зоне 2-й низшей лиги (1990).

Самая крупная победа — 10:0 («Металлург», Балхаш, 1990).

Самое крупное поражение — 1:7 («Кузбасс», 1991; «Нурафшон», 1991).

В розыгрышах Кубка СССР команда участия не принимала.

Казахстанский период 
С 1992 года — участник 24 чемпионатов Казахстана 20 — в высшем дивизионе: в 629 матчах побед 187, ничьих 135, поражений 307. Лучшее место — 2 (2011).

Самая крупная победа — 6:0 («Зенит», Кокчетав, 1992), 7:1 (ЦСКА, Алматы, 1992).

Самое крупное поражение — 0:8 («Достык», Алматы, 1992; «Женис», 2000).

Высшее достижение — 2-е место в чемпионате 2011 года. В Кубке Казахстана — полуфиналист турнира.

История названий

Чемпионат СССР

Чемпионат Казахстана

Еврокубки 

* Жирным выделены домашние встречи.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2011
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2006, 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана: 2022

Стадион 
Матчи проводит на стадионе «Жетысу» (построен в 1982 году, размеры игрового поля — 105×70 м, вместимость трибун — 5550 мест, пластиковые сиденья).

Финансы 
«В 2018 году „Жетысу“ определили бюджет в 2,9 млрд тенге — это хорошая сумма для того, чтобы попытаться закрепиться в высшем дивизионе. Аким Алматинской области Амандык Баталов неоднократно говорил в прошлом году о важности достижения целей и возлагал на команду не только доверие, но и большие бюджетные средства, это в данном случае равносильно». В 2019 году в связи с присоединением клуба к стадиону «Жетысу» бюджет увеличился и достиг 3,1 млрд тенге. Передача стадиона может помочь развитию других структур клуба: дубль «Жетысу Б», молодёжная команда «Жетысу-М», футзальный клуб, а также 13 детско-юношеских команд.

Руководство и тренерский штаб

Основной состав 
.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Тренеры 

 Петров, Юрий Мартемьянович (1981)
 Фокин, Юрий Анатольевич (1982 — июнь 1984)
 Станислав Каминский (1984, с июня)
 Александр Мазманьян (1986 — май 1987)
 Нам, Евгений Алексеевич (1987, с мая)
 Михайлиди, Христофор Николаевич (1988 — июль 1989)
 Нам, Евгений Алексеевич (июль 1989—1991)
 Анатолий Булыбин (1993, по июнь)
 Борис Подкорытов (июль 1993—1996)
  Берик Аргимбаев (1999)
 Сергей Петушков (2000, до июня)
  Серик Бердалин (2000, с июня)
 Владимир Линчевский (2001, до июля)
 Владимир Степанов (июль 2001—2002)
 Владимир Линчевский (2003 — май 2004)
 Зайцев, Игорь Николаевич (20-23 мая 2004)
  Вахид Масудов (2004, с мая)
 Борис Подкорытов (2005, по май)
  Игорь Свечников (2005, с мая)
  Берик Аргимбаев (2006)
 Владимир Линчевский (2007)
 Вячеслав Хван (июнь — июль 2008)
 и. о. Эдуард Глазунов (2008, до июля)
  Илие Карп (июль — сентябрь 2008)
  Вячеслав Хван и Гурам Макаев (с 13 сентября 2008)
  Ваит Талгаев (2009 — август 2010)
  Юрий Коньков (2010)
  Серик Абдуалиев (2011 — май 2012)
  Слободан Крчмаревич (2012)
  Омари Тетрадзе (2013 — сентябрь 2014)
  Аскар Кожабергенов (2014—2015)
  Иван Азовский (2015)
  Алмас Кулшинбаев (2016)
  Дмитрий Огай (2017—2020)
  Ринат Алюетов (с 2021)

Молодёжные команды 

В структуре клуба есть молодёжные команды «Жетысу Б» и «Жетысу-М».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный YouTube канал ФК «Жетысу»
 ФК «Жетысу» на сайте Vesti.kz

 
Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Талдыкоргана